Osiedla typu miejskiego na Ukrainie:
 Nowomykołajiwka – obwód dniepropietrowski, rejon werchniodniprowski
 Nowomykołajiwka – obwód doniecki, drużkiwska rada miejska
 Nowomykołajiwka – obwód zaporoski, rejon nowomykołajiwski